«Добро пожаловать домой» () — название нескольких фильмов, телесериалов, музыкальных альбомов и песен.

Кино и телевидение 
  — американский кинофильм 1925 года.
  — американский кинофильм 1935 года.
  — американский кинофильм 1989 года.
 Добро пожаловать домой — американский короткометражный телефильм 1986 года.
 Добро пожаловать домой — эпизод (2005) телесериала «Третья смена».
  — испанский кинофильм 2006 года.
  — американский кинофильм 2018 года.

 Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл — американский кинофильм 1990 года.
 Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс! — американский кинофильм 2008 года.
 Хайди, добро пожаловать домой — аргентинский телесериал (2017—2019).

Музыка 
Альбомы
 Welcome Home — альбом (1986) группы ’Til Tuesday.
 Welcome Home — альбом (2006) Брайана Литтрелла.
 Welcome Home — альбом (2017) группы Zac Brown Band.
  — альбом (2019) группы Hellyeah.

Песни
  — песня (2006) Брайана Литтрелла.

См. также 
 Добро пожаловать (значения)